Municipio de Orangeville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Orangeville (condado de Orange, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Orange.
 Municipio de Orangeville (condado de Barry, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Barry.